ДКБ-Арена е футболният стадион на Ханза Росток, намиращ се в град Росток, Северна Германия. Старото име на стадиона е „Остзеещадион“.

Буквалният превод на български на „Остзеещадион“ е стадион „Балтийско море“, кръстен така защото Росток е разположен на брега на Балтийско море. На 2 юли 2007 г. Ханза Росток продаде правата на името за 10 години на Дойче Кредитбанк (Deutsche Kreditbank) и оттогава стадиона се казва ДКБ-Арена.

Местоположение 

ДКБ-Арена е разположен в град Росток, област Мекленбург-Предна Померания. Съоръжението е разположено не далеч от центъра на града. Непросредствено до стадиона се намират Университета на Росток и залата за зимни спортове.

История 
Стадионът е построен през 2001 г. върху предишен стадион от 1954 г.

Капацитет 
Общият капацитет на стадиона е 29 000 места (седящи и правостоящи), включващи и 1000 ВИП места.

Изиграни мачове на международно ниво 

Стадиони в Германия
Мекленбург-Предна Померания